Банник — артилерійський прилад, довгий держак для чищення та змащування каналу ствола гармати.
 Банник (котельний банник) — прилад для чищення трубок парових котлів від накипу.
 Банник — істота із російських та білоруських язичницьких вірувань.
 Ба́нник (банщик, лазник) — працівник бані (лазні), який обслуговує відвідувачів.

Прізвище 

Банник — прізвище. Відомі носії:

 Банник Анатолій Олександрович (1921—2013) — український шахіст.
 Банник Артем Валерійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Джерело 
 

Прізвища